Sollentuna kan avse:

Sollentuna centrum – den centrala delen av Sollentuna kommun, belägen i stadsdelen Tureberg
Sollentuna (tätort) – en före detta tätort (fram till 1990), numera sammanväxt med och ingår i Upplands Väsby och Sollentuna
Sollentuna kommun – en kommun i Stockholms län (1971-)
Sollentuna härad – ett härad i sydvästra Uppland
Sollentuna socken – en socken i Uppland
Sollentuna landskommun – var en kommun i Stockholms län (1863–1944)
Sollentuna köping – en köping och kommun i Stockholms län (1944-1970).
Sollentuna station – (tidigare Turebergs station) i Stockholms pendeltågsnät.
Sollentuna församling – en församling i Sollentuna kontrakt i Stockholms stift
Sollentuna kontrakt – ett kontrakt inom Svenska kyrkan i Stockholms stift
 Sollentuna distrikt – det enda distriktet i Sollentuna kommun i Stockholms län
Sollentuna Bio – en biograf i Sollentuna